Токта́р Саби́тович Жангылышба́й (; ) — казахстанский футболист, нападающий футбольного клуба «Мактаарал».

Карьера

Клубная 
Является воспитанником карагандинской школы футбола. Свой первый профессиональный матч за «Шахтёр» Токтар сыграл 21 мая 2011 года, накануне своего 18-го дня рождения, в игре против «Кайрата». Он вышел на 88-й минуте игры и спустя две минуты забил гол в ворота соперника. Всего футболист в первом сезоне сыграл 6 матчей, а клуб стал чемпионом. В сезоне 2012 года выступал за дубль. В сезоне 2013 года, начиная со сборов в Турции, показал себя с хорошей стороны. По результатам сборов Виктор Кумыков решает заявить его за основную команду. Токтар проводит 12 игр в чемпионате и две на Кубок (гол в ворота шымкентского БИИК). Но летом 2013 года в матче с шымкентским «Ордабасы» получает тяжёлую травму и выбывает из строя до конца сезона. В 2014 году сыграл за команду 17 игр и забил 3 гола.

4 февраля 2015 года переходит из «Шахтёра» в состав чемпиона, столичной «Астаны». Но провёл за клуб только пять игр и 6 июля передан в аренду в алматинский «Кайрат» до конца года, но вышел на поле лишь дважды. «Астана» стала в этом сезоне чемпионом, а «Кайрат» вице-чемпионом.

15 марта 2016 года подписал контракт с бронзовым призёром «Актобе». Провёл 12 игр под руководством российского тренера Юрия Уткульбаева, забил два гола, не не устроил того своей игрой.

И в летнее трансферное окно перешёл в талдыкорганский «Жетысу». Здесь за вторую половину чемпионата он повторил актобинский результат: также сыграл 12 матчей и забил два гола, но клуб занял последнее место и вылетел в Первую лигу. Жангылышбай вернулся домой в Караганду и женился на землячке Арайлым.

А контракт подписал в январе 2017 года с костанайским «Тоболом». Сыграл в первом круге 10 игр, забил гол «Ордабасы», также гол родному «Шахтёру» в 1/8 Кубка Казахстана, но новому тренеру россиянину Роберту Евдокимову пришёлся не ко двору и 8 июля перешёл в аренду до конца 2018 года в кызылординский «Кайсар».

Сборная 
В сборной Казахстана Юрия Красножана дебютировал 31 марта 2015 года в Химках в товарищеском матче со сборной России (0:0).

Стиль игры 
Токтар обладает рядом характеристик выделивших его среди других сверстников: скорость, техника, поставленный удар — качествами, крайне важными для нападающих Высокий форвард может также сыграть крайнего (правого, левого) хавбека. Технически одарён, хорошо играет «на втором этаже» и отлично «цепляется» за мяч.

Достижения

Командные 
 «Шахтёр» (Караганда)
 Чемпион Казахстана: 2011
 Обладатель Кубка Казахстана: 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2013
 Итого: 3 трофея

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте sportbox.ru
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Ордабасы»